Lucky Day ("giorno fortunato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Lucky Day – film del 2019 diretto da Roger Avary

Musica 
Lucky Day – album di Jonathan Edwards del 1974
Lucky Day – album di Alan Price del 1979
 Lucky Day – traccia dell'album Fan the Flame (Part 1) dei Dead or Alive del 1990
Lucky Day – album di Shaggy del 2002
 Lucky Day – traccia dell'album Bad Bad One di Meredith Brooks del 2002
 Lucky Day – traccia dell'album Losers, Kings, and Things We Don't Understand dei Less Than Jake del 2002
Lucky Day – singolo di Nicola Roberts del 2011, dall'album Cinderella's Eyes

Televisione 
Lucky Day – film per la televisione del 1991 diretto da Donald Wrye
Lucky Day – film per la televisione del 2002 diretto da Penelope Buitenhuis